Qurna steht für:
 Scheich Abd el-Qurna, Ägypten, Dorf bei Luxor, heute weitgehend abgerissen
 Al-Qurna al-Dschadīda, Ägypten, durch den Architekten Hassan Fathy geplante Siedlung (1946–1952)
 Al-Qurna, Irak